Schomburgk bezeichnet:

Personen
 Schomburgk (Familie), deutsche Familie
 Hans Schomburgk (1880–1967), Afrikaforscher und Pionier des deutschen Tierfilms
 Moritz Richard Schomburgk (1811–1891), Botaniker und Forschungsreisender (Britisch-Guayana), seit 1849 Australien
 Robert Hermann Schomburgk (1804–1865), deutsch-britischer Forschungsreisender (Britisch-Guayana) und Geometer
 Wilhelm Schomburgk (1850–1880), deutscher Historiker

Biologie
 Epidendrum Schomburgkii, Orchidee
 Schomburgk-Hirsch, ausgestorbene Säugetierart
 Schomburgkia, Orchidee
 Polycentrus Schomburgkii, kleiner Raubfisch

Geographie
 Teluk Schomburgk, Bucht an der Nordküste der Insel Borneo
 Schomburgk-Linie, Grenze zwischen Britisch-Guayana und Venezuela